Pejling kan avse:

 Krysspejling – skärningspunkten mellan observerad bäring till två eller flera fasta föremål utritat på ett sjökort
 Radiopejling – verksamhet som bedrivs då man med hjälp av ofta avancerad spanings- och lägesbestämningsutrustning vill lokalisera en radiosändare
 TV-pejling – verksamhet för att avgöra förekomst av TV-mottagare

Se även
 Radiopejl – navigation med hjälp av radiosignaler
 Radionavigation – användande av radiosignaler för att bestämma var på jorden man befinner sig